KRT4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 534 амінокислот, а молекулярна маса — 57 285.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Кератини